Niedźwiedziowo – dawny folwark. Tereny na których leżał znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
 Niedźwiedziowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Niedźwiedziowo – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Niedźwiedziowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.